Habitus se poate referi la:

 Habitus (geologie)

 Habitus (sociologie)

Dezambiguizare